Einen Kellfaktor gibt es 

 im Kell-Cellano-System bei der Bestimmung von Blutgruppen.
 Kellfaktor (Technik) in der Videotechnik.